Persiska trädgården är ett världsarv, som består av nio persiska trädgårdar runt om i Iran.

Referenser

Världsarv i Iran
Persiska trädgårdar
Världsarv inskrivna 2011